Calvache puede hacer referencia:

 Calvache, barrio del municipio de Rincón, Puerto Rico.
 Diego Calvache Yáñez (1849-?), fotógrafo español.
 Diego Calvache Gómez de Mercado (1889-1919), fotógrafo español, hijo del anterior, hermano de los siguientes.
 José Calvache «Walken», fotógrafo español fallecido en la guerra civil.
 Antonio Calvache (1896-1984), fotógrafo español.
 Río Calvache, afluente del Tajo, discurre por la provincia de Cuenca (España).